900 steht für:
 die natürliche Zahl 900
 das Jahr 900
 Bombardier Canadair Regional Jet 900, Regionalflugzeugtyp
 Dassault Falcon 900, Geschäftsreiseflugzeug
 Chevrolet 900, US-amerikanisches Auto
 Fiat 900, italienisches Auto
 Saab 900, schwedisches Auto
 Simca 900, französisches Auto

Siehe auch:
 Novecento